Toponímia:
 (1790) Volkov, asteroide del cinturó principal descobert el 1967 
 Volkov (cràter), cràter d'impacte a la cara oculta de la Lluna 
 Biografies:
 Aleksandr Meléntievitx Vólkov (1891, Ust-Kamenogorsk, Semipalàtinsk, Imperi Rus – 1977, Moscou, URSS), escriptor i professor soviètic i rus
 Anatoli Volkov (1948), tennista professional de la Unió Soviètica
 Fiodor Vólkov (Kostromà, 1729 - Moscou i Sant Petersburg, 1763), poeta, compositor i actor rus i fundador
 Serguei Vólkov, diversos personatges
 Vladislav Vólkov (1935-71), enginyer i cosmonauta soviètic mort en l'espai a bord de la Soiuz 11

Vegeu també 
 Vólkhov (desambiguació)